

Geografia 
Montalembert – comune francese della Nuova Aquitania

Persone 
André de Montalembert (1483–1553) – militare francese
Charles de Montalembert (1810–1870) – politico, giornalista, storico e filosofo francese
Marc René de Montalembert (1714–1800) – generale, architetto e scrittore francese
Thibault de Montalembert (1962–) – attore francese